Il detentore del titolo René Lacoste non ha partecipato al torneo.

Henri Cochet ha battuto in finale Jean Borotra 6–4 6–3 6–4.

Teste di serie
 Henri Cochet (campione)
 Jean Borotra (finalista)
 Bill Tilden (semifinali)
 Frank Hunter (secondo turno)
 Uberto de Morpurgo (terzo turno)
 George Lott (quarti di finale)
 Bela Von Kehrling (quarti di finale)
 Gordon Crole-Rees (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1929